Die 72. Division bezeichnet folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  72. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  72e division d'infanterie (Frankreich)
  72. Division (Japanisches Kaiserreich)
  72. Garde-Schützendivision (Sowjetunion)
  72. Mechanisierte Garde-Division (Russland)
  72nd Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  72. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Liste militärischer Divisionen nach Nummern